Цитрат — соль лимонной кислоты:

 Цитрат-ион 
 Цитрат лецитина 
 Цитрат магния 
 Цитрат натрия